Frank Callaway ist der Name folgender Personen:

* Frank Callaway (Baseballspieler) (Frank Burnett Callaway; 1898–1987), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Frank Callaway (Frank Adams Callaway; 1919–2003), australischer Musiker, Musikpädagoge und Musikadministrator
 Frank Callaway (Richter) (Frank Hortin Callaway; 1945–2015), australischer Jurist und Richter